Ángela Fuste (Venezuela, 1970. december 23. –) venezuelai-mexikói színésznő.

Élete 
Ángela Fuste 1970. december 23-án született Venezuelában. 2001-ben Bárbara szerepét játszotta a Mint a filmekben című sorozatban. 2003-ban Amelia Alcántara szerepét játszotta A kertész lánya című telenovellában. 2004-ben Brendát alakította a La Herederában. 2011-ben Lucía szerepét játszotta az A corazón abiertóban. 2013-ban Patricia szerepét játszotta a Secretos de Familia című telenovellában.

Filmográfia 
Secretos de familia (2013) .... Patricia Mendoza de Miranda
A corazón abierto (2011) .... Lucía Serrano
Cachito de mi corazón (2008) .... Anita
Se busca un hombre (2007) .... Mercedes
La última y nos vamos (2006)
Többet soha (2006) .... Iris
Machos (2005) .... Isabel Fonseca
La Heredera (2004) .... Brenda
A kertész lánya (2003) .... Amelia Alcántara
Mint a filmekben (2001) .... Bárbara

Források 
 

Mexikói színészek
Venezuelai színésznők
1970-ben született személyek
Élő személyek